Saguenéen est le gentilé
 d'un habitant de la région du Saguenay, au Canada
 d'un citoyen de la ville Saguenay